Чернієнко Георгій Георгійович (1907—1982) — радянський військово-морський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Чернієнко Дмитро Хрисанфович (1901—1943) — радянський військовий діяч часів Другої світової війни, генерал-майор танкових військ.
 Чернієнко Наталія Миколаївна (* 1965) — українська та радянська метальниця списа. Майстер спорту СРСР.
 Чернієнко Руслан Леонтійович (* 1972) — радянський та український футболіст, що грав на позиції півзахисника.